

Economia
 Harris Bank – filiale statunitense di Bank of Montreal
 Harris Corporation – società statunitense di elettronica
 Harris Department Store – catena statunitense al dettaglio
 Harris Farm Markets – catena australiana di supermercati
 Harris Interactive – azienda statunitense di ricerche di mercato
 Harris Performance Products – costruttore britannico di parti per motociclette
 Harris Publications – casa editrice statunitense
 Harris Technology – società australiana

Geografia 
 Regno Unito
 Harris – isola delle Ebridi esterne
 Stati Uniti d'America
 Harris – località della Contea di Humboldt, California
 Harris – città della Contea di Osceola, Iowa
 Harris – città della Contea di Anderson, Kansas
 Harris – township della Contea di Menominee, Michigan
 Harris – città della Contea di Chisago, Minnesota
 Harris – città della Contea di Sullivan, Missouri
 Harris – città della Contea di Marquette, Wisconsin

Personaggi immaginari
 Capitano Thaddeus Harris – personaggio della serie cinematografica di Scuola di polizia e dell'omonima serie animata
 Xander Harris – personaggio della serie televisiva Buffy L'ammazzavampiri
 Zonker Harris – personaggio dei fumetti

Persone

Altro
 2929 Harris – asteroide del sistema solare
 Harris WCM – team motociclistico